Habur (Eufrat), rijeka Habura
Habur (Tigris), rijeka Habura
Haburska lončarija, nađena uz rijeku Habur